Argentína
 Río Grande, város Tűzföld tartományban

 Río Grande megye, Tűzföld tartományban
 Río Grande, folyó Tűzföldön
 Río Grande, folyó Mendoza megyében, a Kordillerákban

 Bolívia
 Río Grande, folyó Bolíviában

 Brazília
 Rio Grande, község és város Rio Grande do Sul államban
 Rio Grande do Norte, szövetségi állam Északkelet-Brazíliában 
 Rio Grande do Norte, szövetségi állam Dél-Brazíliában

 Mexikó
 Río Grande, község Zacatecas államban
 Río Grande de Santiago, folyó Mexikóban 

 Nicaragua
 Río Grande de Matagalpa, folyó Nicaraguában

 Puerto Rico
 Río Grande, község Puerto Ricóban
 Puerto Rico, folyó Puerto Ricóban 

 Peru
 Río Grande (körzet, Peru, Ica megye), körzet Peruban, Ica megye Palpa megyéjében
 Río Grande (körzet, Peru, Areoquipa megye), körzet Peruban, Arequipa megye Condesuyos járásában

 Egyesült Államok
 Rio Grande, folyó Észak-Amerikában, az USA és Mexikó államhatára
 Rio Grande City, város Texas államban, Starr megy székhelye
 Rio Grande megye, Colorado államban, székhelye Del Norte város

Egyéb jelentései
 Rio Grande, 1938-as amerikai film, rendezte Sam Nelson
 Rio Grande, 1949-es amerikai film, rendezte Norman Sheldon
 Rio Grande, 1950-es amerikai film, rendezte John Ford, fősz. John Wayne